Leopold IV van Habsburg (Wenen, circa 1371 - aldaar, 3 juni 1411) was van 1386 tot 1396 hertog van Oostenrijk. Hij behoorde tot het huis Habsburg. Van 1396 tot 1406 was hij als lid van de Leopoldijnse linie van deze dynastie heerser van de Binnen-Oostenrijkse hertogdommen Stiermarken, Karinthië en Krain, alsook van het graafschap Tirol en Voor-Oostenrijk en van 1406 tot aan zijn dood was hij hertog van Voor-Oostenrijk.

Levensloop
Leopold IV werd geboren als de tweede zoon van hertog Leopold III van Oostenrijk en Viridis Visconti, dochter van heer Bernabò Visconti van Milaan.

In 1386 sneuvelde vader Leopold III in de Slag bij Sempach, waarna Leopold IV en zijn jongere broer Willem I hem in gezamenlijke regering met hun oom Albrecht III opvolgden als hertog van Oostenrijk. Toen Albrecht III in 1395 stierf en werd opgevolgd door zijn enige zoon Albrecht IV, brak er echter een hevige erfstrijd uit. In 1396 sloten Willem, Leopold IV en Albrecht IV een akkoord, dat gebaseerd was op het Verdrag van Neuberg in 1379. Hierbij behield Albrecht IV als hoofd van de Albertijnse linie de regering over het hertogdom Oostenrijk, terwijl Leopold IV en Willem als leden van de Leopoldijnse linie gingen regeren in de Binnen-Oostenrijkse hertogdommen Stiermarken, Karinthië en Krain, het graafschap Tirol en Voor-Oostenrijk.

Leopold IV kreeg de regeringsverantwoordelijkheid over Voor-Oostenrijk, waar hij al vanaf 1391 de effectieve heerser was. Voor-Oostenrijk bevatte onder meer de oorspronkelijke landerijen van het huis Habsburg, in onder meer het Zwitserse Aargau. Hierdoor diende Leopold ook om te gaan met de Zwitserse tegenstand tegen de Oostenrijkse regering. Van 1396 tot 1406 was hij bovendien de effectieve heerser van het graafschap Tirol.

In 1402 kregen zijn jongere broers Ernst I en Frederik IV hertogelijke posities toegewezen. In 1406 stierf zijn oudere broer Willem zonder nakomelingen en werd Leopold IV het nieuwe hoofd van de Leopoldijnse linie van het huis Habsburg. Tegelijkertijd beslisten Leopold en zijn broers Ernst en Frederik om de Leopoldijnse bezittingen van het huis Habsburg onderling te verdelen. Leopold IV behield de verantwoordelijkheden over Voor-Oostenrijk, Ernst kreeg de Binnen-Oostenrijkse hertogdommen en Frederik IV ontving het graafschap Tirol. Bovendien volgde Leopold zijn broer Willem op als regent van het hertogdom Oostenrijk in naam zijn minderjarige neef Albrecht V. Zijn broer Ernst was het daar niet mee eens, waardoor het tot een conflict kwam tussen beide broers.

In 1393 huwde Leopold IV met Catharina (1378-1425), dochter van hertog Filips II van Bourgondië. Het huwelijk bleef kinderloos. In 1411 stierf hij en werd hij bijgezet in de hertogelijke crypte van de Stephansdom in Wenen. Zijn jongste broer Frederik IV volgde hem op in Voor-Oostenrijk.

Habsburg
Hertog van Oostenrijk
Hertog van Stiermarken
Hertog van Karinthië
Graaf van Tirol
Persoon in de 14e eeuw
Persoon in de 15e eeuw